Petr I. z Courtenay ( Pierre Ier de Courtenay, 1126 – 10. března 1180/10. dubna 1183) byl pán z Courtenay, Champignelles, Montargis, Château-Renard, Tanlay, Charna a Chantecoqu a účastník druhé křížové výpravy.

Život 
Narodil se jako nejmladší syn Ludvíka VI. a Adély, dcery Humberta Savojského. Svého bratra Ludvíka VII. doprovázel na křížové výpravě do Svaté země. Díky sňatku s Alžbětou, dcerou a dědičkou Renauda z Courtenay, společníka z kruciáty, se stal pánem řady panství. V roce 1179 se do Svaté země společně s Jindřichem ze Champagne a Filipem z Beauvais vrátil, což se mu stalo osudným. Zemřel na jaře roku 1180 či 1183 v Palestině a jeho ostatky byly převezeny do katedrály v Exeteru, kde byly pochovány.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Kapetovci
Courtenayové
Francouzští princové
Křesťané druhé křížové výpravy
Pohřbení v katedrále v Exeteru
Narození v roce 1126
Úmrtí ve 12. století
Muži